Het Europees kampioenschap korfbal van 2018 was de 7e editie van het Europees Kampioenschap Korfbal.

Deze editie werd gehouden in Nederland, tevens titelhouder. Alle wedstrijden werden gespeeld in Friesland, en dan wel in de plaatsen Leeuwarden, Gorredijk, Drachten en Heerenveen

Deelnemers
  (gastland)

Poulefase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knout Out Fase

Eindstand van het toernooi

Organisatie 
De organisatie ontving een subsidie van  van het Ministerie van VWS, in het kader van de subsidieregeling van topsportevenementen.

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen

2018
Korfbal in 2018
Korfbal in Nederland
Korfbal